Ng Pak Nam (; * 8. August 1998 in Jinjiang (Quanzhou)) ist ein Tischtennisspieler aus Hongkong. Er gewann eine Bronzemedaille bei der Asienmeisterschaft 2019 sowie mehrere Medaillen bei Jugend-Weltmeisterschaften.

Turnierergebnisse

Privat 
Sein Vater und sein Großvater stammen beide aus Hongkong.

Weblinks

Einzelnachweise 

Tischtennisspieler (Hongkong)
Teilnehmer an den Asienspielen (Hongkong)
Chinese
Chinese (Hongkong)
Geboren 1998
Mann